Secrétariat d'État à la Justice, en Espagne

 Secrétariat d'État à la Justice, ancien nom du ministère grec de la Justice.